Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Brazil 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Martín Aranguren e Franco Ferreiro che hanno battuto in finale Thiago Alves e João Souza 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Sergio Roitman (primo turno)
Assente

 Marcos Daniel /  André Ghem (primo turno)
 Ricardo Mello /  Caio Zampieri (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Brazil 2008